Мартинац може да се односи на:

 Стари Мартинац, насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Нови Мартинац, насеље у општини Србац, Република Српска, БиХ
 Мартинац (Велико Тројство), насељено мјесто у општини Велико Тројство, Република Хрватска
 Мартинац (Чазма), насељено мјесто града Чазме, Република Хрватска

или

 Мартинец Ореховички, насељено мјесто у саставу општине Бедековчина, Крапинско-загорска жупанија, Хрватска;